Родоканаши — фамилия. Известные носители:

 Родоканаши, Пьер (род. 1938) — французский фехтовальщик-рапирист, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.
 Родоканаши, Эммануэль (1859—1934) — французский писатель и историк.

См. также 
 Родоканаки, Феодор Павлович — российский купец греческого происхождения, судовладелец, банкир, промышленник и меценат.